L'épreuve masculine de 15 kilomètres de ski de fond des Jeux olympiques d'hiver de 2014 a lieu le  au complexe de ski de fond et de biathlon Laura. Le champion olympique en titre, le Suisse Dario Cologna, est médaillé d'or devant les Suédois Johan Olsson et Daniel Richardsson.

Elle est disputée en style classique.

Médaillés

Résultats

Notes et références 

Hommes 15km